«На́ши люби́мые» (инципит «Не обижайте любимых упрёками…») — песня композитора Давида Тухманова на слова Игоря Шаферана, вошедшая в саундтрек художественного фильма «Эта весёлая планета» (1973) в исполнении Владимира Мулявина и ансамбля «Песняры». В 1974 году песня была издана на втором авторском альбоме Тухманова «Эта весёлая планета», в который, кроме саундтрека одноимённого фильма, вошли и другие песни композитора.

История 

Песня «Наши любимые» была написана композитором Давидом Тухмановым на слова Игоря Шаферана предположительно в 1973 году и в том же году вошла в саундтрек фильма «Эта весёлая планета» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры» с сольным вокалом руководителя ансамбля Владимира Мулявина. Инсценированное выступление ансамбля вошло непосредственно в ткань фильма. В 1974 году Давид Тухманов включил песню в свой второй авторский альбом «Эта весёлая планета», куда вошли и другие песни композитора.

До выхода авторского тухмановского диска-гиганта запись песни в исполнении «Песняров» появилась в начале 1974 года на гибкой пластинке (ГД 0003935-6) «Белый танец (песни Д. Тухманова)» и сборнике, диске-гиганте (33Д 035363-4) «Разговор со счастьем». Запись «Песняров» затем неоднократно переиздавалась, в том числе во 2-м номере журнала «Кругозор» за 1976 год (10-я звуковая страница, Г92-05239-40), на диске-гиганте (С60 06861-62) «Песни на стихи Игоря Шаферана» (1976), диске-гиганте (С90-07997-8), сборнике «Есть глаза у цветов» (1976).

В год появления песни её исполнила Мария Пахоменко в своём фильме-концерте «Спойте нам песни свои» на Ленинградском телевидении — в аранжировке, отличной от мулявинской. В январе 1974 года на фирме «Мелодия» вышла гибкая пластинка (ГД 0003859-60) «Мария Пахоменко» с тремя песнями в её исполнении, включая песню «Наши любимые» (первая запись мулявинского исполнения появилась лишь месяц спустя, в феврале 1974 года, на гибкой пластинке «Белый танец (песни Д. Тухманова)»). В том же 1974 году пахоменковская запись песни появилась и на её диске-гиганте (С 04723-4) «Мария Пахоменко».

В 1974 году «Наши любимые» были записаны вокальным квартетом «Аккорд» для миньона (С62-04915-16) фирмы «Мелодия» «Вокальный квартет „Аккорд“», а в 1975 года эта запись была включена в состав диска-гиганта (С60-05911-12) с тем же названием.

В 1970-е годы песня «Наши любимые» получила широкое распространение в среде любительских музыкальных коллективов и исполнялась ими повсеместно практически на всей территории СССР.

Кавер-версии 
Новую аранжировку песни «Наши любимые» сделали «Белорусские песняры», отколовшиеся в 1998 году от основного состава «Песняров». Песню сольно исполняет Пётр Елфимов, непродолжительное время в 2003—2004 годах, после смерти Владимира Мулявина, работавший в «Песнярах». Елфимов пел «Наши любимые» на концерте памяти Владимира Мулявина 12 января 2015 года; пел её также в дуэте с Анастасией Чеважевской. Песню поёт кавер-группа «Новые Самоцветы» с солирующим вокалом Яны Дайнеко — падчерицы участника «Песняров» (1977—1998) и «Белорусских песняров» (с 1998) Валерия Дайнеко.

Песню периодически исполняет композитор и певец Игорь Николаев. Николаев пел «Наши любимые» на творческом вечере, посвящённом 70-летию Давида Тухманова, 30 июля 2010 года в рамках фестиваля «Новая волна».

Песня исполнялась группой «Чиж & Co».

Пародии и копии 

В концертной программе 2012 года «В мире животных» группа «НОМ», выступающая в стиле «ироничного рока», с привычным для себя «издевательством над советской классикой» исполняла песню «Наши любимые» с изменённым текстом: «Хоть наша жизнь — не течение плавное, / Пусть будет в ней что-то более главное, / Чем эти милые / Неистребимые / Наши любимые».

В 2014 году Юрий Гальцев в образе Владимира Мулявина исполнил песню «Наши любимые» в телепрограмме «Точь-в-точь». Копирование (по правилам передачи) мулявинского исполнения не обошлось у Гальцева без элементов пародии.

Примечания

Литература

Видео 

«Песняры»
 

Мария Пахоменко
 

Пётр Елфимов
 
 
 

«Новые Самоцветы»
 

Игорь Николаев
 
 

Юрий Гальцев
 

Песни, написанные Давидом Тухмановым
Песни на слова Игоря Шаферана
Песни из репертуара ВИА «Песняры»
Песни на русском языке
Песни 1973 года
Песни СССР